PZL für:
 Państwowe Zakłady Lotnicze (deutsch: Staatliche Luftfahrt-Werke) in Polen
 Powiat Złotowski in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung